Fuck You All!!!! Caput tuum in ano est е пети студиен албум на блек метъл групата Carpathian Forest. Стилът в албума е близък до суровия блек метъл от ранния период на групата и дотогава е най-успешния.

Състав 
 Натефрост – вокали, китара
 Даниел Врангсин – бас
 Чорт – китара
 Блъд Първъртър – китара
 Андерс Кобро – барабани

Гост-музиканти 
 Иън Торе Нарварсете – бек вокали
 Том Мириам – бек вокали

Песни

Бележки 

Албуми на Карпейтиън Форест
Музикални албуми от 2006 година